Аспе́йтия () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урола-Коста. Занимает площадь 69,39 км². Население — 14305 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 41 км.

История и достопримечательности 
Город основан в 1310 году и известен главным образом расположенной в нём базиликой-святилищем, выстроенной вокруг родного дома святого Игнатия Лойолы.

Заслуживают интереса также музей и историческая железная дорога баскской сети узкоколейных железных дорог EuskoTren.

Города-побратимы 
  Аспаррен (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del ayuntamiento de Azpeitia.
 
 Azpeitia en Google Maps
 Página ofocial del Santuario de Loyola
 

Муниципалитеты Гипускоа